Немецкий Эмиссионный банк () — восточно-немецкий эмиссионный банк.

История 
В феврале 1947 года были учреждены 5 земельных расчётно-эмиссионных банков:
 Расчётно-эмиссионный банк Саксонии (Emissions- und Girobank Sachsen)
 Расчётно-эмиссионный банк Тюрингии
 Расчётно-эмиссионный банк Саксонии-Анхальт (Emissions- und Girobank Sachsen-Anhalt)
 Расчётно-эмиссионный банк Бранденбурга
 Расчётно-эмиссионный банк Мекленбурга

21 мая 1948 года был создан Немецкий расчётно-эмиссионный банк (Deutschen Emissions- und Girobank), 20 июля 1948 года он был реорганизован в Немецкий эмиссионный банк. Законом «О Немецком Эмиссионном банке» от 31 октября 1951 года банк получил исключительное право на издание банкнот и ведение кассовых расчётов госбюджета. Он подчинялся Министерству финансов ГДР. 1 января 1968 года банк был переименован в Государственный банк ГДР ().

Управление 
Головной офис банка находился в Берлине. Германский эмиссионный банк управлялся директорией (Direktorium), состоявший из президента (Präsident), вице-президента (vizepräsident) и пяти директоров (direktor), президент банка назначался правительством по предложению премьер-министра, вице-президенты и директора назначались премьер-министром по предложению президента банка. До 1952 года в подчинении у Немецкого эмиссионного банка находились 5 земельных сберегательных банков:
 Саксонский земельный банк (Sächsische Landesbank)
 Тюрингский земельный банк (Thüringischen Landesbank)
 Провинциальный банк Марки Бранденбург (Provinzialbank Mark Brandenburg)
 Земельный банк Мекленбурга (Landesbank Mecklenburg)
 Провинциальный банк Саксонии-Анхальт

Ссылки 
 Закон ГДР о Немецком эмиссионном банке от 31 октября 1951 года

Примечания 

Исчезнувшие банки Германии
Экономика ГДР
Исчезнувшие центральные банки